Nations Cup puede referirse a:

 Nations Cup, es un torneo de rugby celebrado anualmente desde el 2006.
 Nations Cup (fútbol) o 4 Associations Tournament o Celtic Cup, fue un torneo de fútbol solo celebrado en el 2011.